Wexford puede referirse a:

Topónimos

Wexford, cantón de Lanaudière (Quebec).
Wexford, barrio de Toronto (Ontario).

Wexford, condado de Míchigan.
 Wexford, municipio de Míchigan.
 Wexford, área no incorporada de Pensilvania.

Wexford Harbour, bahía.
Wexford, localidad de Wexford.
Wexford Youths Football Club, equipo de fútbol.
Wexford, condado.

Otros 
 SS Wexford, buque.
 Inspector Wexford, personaje en cuentos de Ruth Rendell.
 Wexford Capital, empresa.